Die Süper Lig 2019/20 (offiziell: Süper Lig Cemil Usta Sezonu) war die 62. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 16. August 2019 mit einem Heimspiel des Aufsteigers Denizlispor gegen den Titelverteidiger Galatasaray Istanbul und sollte ursprünglich am 16. Mai 2020 enden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie endete die Saison verspätet am 26. Juli 2020.

In Gedenken an den 2003 verstorbenen Verteidiger Cemil Usta beschloss der türkische Fußballverband am 27. Juni 2019, die Saison 2019/20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu zu nennen.

Mit der Entscheidung der TFF vom 29. Juli 2020 mussten Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü und Kayserispor nicht in die TFF 1. Lig absteigen.

Spielbetrieb während der Coronavirus-Pandemie 
Trotz der COVID-19-Pandemie hatte die TFF den Spielbetrieb, im Gegensatz zu fast allen anderen europäischen Ligen, zunächst nicht eingestellt. Die Spiele des 26. Spieltags fanden ohne Zuschauer statt, im Anschluss wurde am 19. März 2020 auch die Saison der Süper Lig bis auf Weiteres unterbrochen. Mehrere Spieler, unter ihnen der bei Galatasaray Istanbul spielende Torhüter Fernando Muslera, hatten zuvor die Fortführung des Spielbetriebs kritisiert. Zum 12. Juni wurde der Spielbetrieb mit dem 27. Spieltag wieder aufgenommen.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2019/20 waren zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereinen die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Als Zweitligameister stieg Denizlispor auf und kehrte nach neun Jahren zurück in die Süper Lig. Als Vizemeister der TFF 1. Lig schaffte auch Gençlerbirliği Ankara den direkten Wiederaufstieg in die Süper Lig. Der dritte und letzte Aufsteiger wurde der Playoff-Sieger Gaziantep FK. Aufsteiger Gaziantep FK war der 72. Teilnehmer seit Gründung der Süper Lig.

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 

Die Sortierung erfolgt analog zur Liste der TFF.

Scorerliste 
Als Scorerpunkt(e) zählen sowohl die erzielten Tore als auch die Torvorlagen eines Spielers. Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten sind die Spieler zuerst nach der Anzahl der Tore und danach alphabetisch geordnet.

Torvorlagenliste 

Bei gleicher Anzahl erfolgt die Sortierung analog zur türkischen Sport-Datenbank von Mackolik.com.

Spielstätten

Sponsoren und Ausstatter

Die Meistermannschaft von Istanbul Başakşehir FK 
Es sind alle Spieler aufgelistet, die mindestens ein Spiel absolvierten oder einmal auf der Ersatzbank saßen.

Siehe auch 
 Türkiye Kupası 2019/20
 TFF 1. Lig 2019/20
 TFF 2. Lig 2019/20
 TFF 3. Lig 2019/20

Weblinks

Einzelnachweise 

2019 20
Superlig